(511) Давида () — астероид главного пояса, принадлежащий к тёмному спектральному классу C. Он был открыт 30 марта 1903 года американским астрономом Раймондом Дуганом и назван в честь , профессора астрономии массачусетского колледжа Амхерст. Имя было изменено, так как в то время ещё действовала традиция, согласно которой астероидам давали только женские имена.

Благодаря высокой плотности и размерам этот астероид входит в десятку самых крупных и массивных астероидов главного пояса.

Он имеет в диаметре по разным оценкам от 270 до 326 км и сосредоточивает в себе 1,5% массы всех астероидов. Давида является одним из немногих астероидов, форма которых была определена в результате наземных наблюдений. Для этого был использован большой зеркальный телескоп с адаптивной оптикой в обсерватории Кека. Полученные изображения позволили разглядеть на поверхности этого астероида огромный в 150 км кратер, вроде того, который был обнаружен на астероиде (253) Матильда.

Массу этого астероида пытались определить несколько астрономов на протяжении нескольких лет. В 2001 году G. Michalak определил значение массы этого астероида в (6,64 ± 0,56) кг. В 2007 значения массы, полученные James Baer и Steven R. Chesley составили (5,9 ± 0,6) кг. Последние данные, полученные в 2010 году определяют массу астероида Давида равной (3,84 ± 0,20) кг, что делает этот астероид менее массивным, чем астероид (704) Интерамния и ставит его на седьмое место по массе среди других астероидов главного пояса. Японский инфракрасный спутник Akari выявил наличие на Давиде гидратированных минералов.

См. также 
 Список астероидов (501—600)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды диаметром от 200 до 400 км
Астероиды, названные в честь людей